

Населені пункти та їхні частини
 Виґелзув — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Виґелзув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Виґелзув — село в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Виґелзув — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Виґелзув — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґелзув — частина села Карховиці в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства

Примітки